Сэмюэл Джонсон:
 Джонсон, Сэм (род. 1989) — новозеландский активист, основатель Студенческой волонтёрской армии.
 Джонсон, Сэм (род. 1959) — игрок в американский и канадский футбол, дефенсив бек.
 Джонсон, Сэм (род. 1960) — игрок в американский футбол, дефенсив бек.
 Джонсон, Сэм (1911—1984) — американский предприниматель, политик и филантроп из штата Орегон.
 Джонсон, Сэм (род. 1930) — американский политик, член Палаты представителей.
 Джонсон, Сэм (род. 1964) — игрок в американский футбол, ресивер.
 Джонсон, Сэм (род. 1993) — либерийский футболист.
 Джонсон, Сэмми (род. 1952) — игрок в американский футбол, раннинбек.
 Джонсон, Сэмми (1949—1998) — британский актёр телевидения.
 Джонсон, Сэмюэл Кёрт — американский предприниматель и миллиардер.
 Джонсон, Сэмюэл Кёртис (младший) (1928—2004) — американский предприниматель и миллиардер.
 Джонсон, Сэмюэл Кёртис (старший) (1833—1919) — американский предприниматель, основатель S.C. Johnson & Son, Inc.
 Джонсон, Сэмюэл Уильям (1830—1909) — американский агроном.
 Джонсон, Сэмюэл Уэйт (1831—1912) — английский железнодорожный инженер.
 Джонсон, Сэмюэл (род. 1978) — австралийский актёр и радиоведущий.
 Джонсон, Сэмюэл (1691—1773) — английский драматург.
 Джонсон, Сэмюэл (1827—1905) — новозеландский журналист, издатель и редактор.
 Джонсон, Сэмюэл (1846—1901) — англиканский священник и историк народа Йоруба.
 Джонсон, Сэмюэл (1757—1836) — американский лексикограф.
 Джонсон, Сэмюэл (1709—1784) — английский литературный критик, лексикограф и поэт.
 Джонсон, Сэмюэл (1696—1772) — американский просветитель.
 Джонсон, Сэмюэл (1649—1703) — английский памфлетист.
 Джонсон, Сэмюэл (1822—1882) — американский священник и литератор.
 Джонсон, Сэмюэл (1920—2002) — американский федеральный судья.
 Джонсон, Сэмюэл (род. 1973) — ганский футболист.
 Джонсон, Сэмюэл (род. 1984) — гвинейский футболист.